Masche steht für:

 Masche, Fadenschlinge, siehe Maschenbindung
 Masche, geschlossener Zug in einem Netzwerk
 Masche in der Elektrotechnik, siehe Netzwerkanalyse (Elektrotechnik)
 Masche, anders für Schleife (Knoten)
 Masche, umgangssprachlich eine Täuschung

 Mascherl, österreichisch für Querbinder

Masche ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Masche (1899–1982), deutscher Maler und Grafiker 
 Helmut Masche (1894–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Jacquelyn Masche, Schauspielerin

Siehe auch:
 Masch